Михаил Николаевич Соколов:
 Соколов, Михаил Николаевич (1890—1937) — советский семитолог (гебраист и арабист).
 Соколов, Михаил Николаевич (род. 1944) — российский художник.
 Соколов, Михаил Николаевич (1946—2016) — российский искусствовед.